Wysoka Wielka – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno
 Wysoka Wielka – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wysoka